Butternut Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Butternut Lake (Montcalm County, Michigan)
 Butternut Lake (Oceana County, Michigan)
 Butternut Lake (Meeker County, Minnesota)
 Butternut Lake (Wright County, Minnesota)
 Butternut Lake (Barron County, Wisconsin)
 Butternut Lake (Forest County, Wisconsin)
 Butternut Lake (Price County, Wisconsin)